Kommune (von lateinisch communis „allgemein, gemeinschaftlich“), als Adjektiv kommunal, steht für:

Verwaltungsebenen und -einheiten:
 Gemeinde, lokale Gebietskörperschaft
 Kommunalebene, unterste räumlich-administrative Staatsgliederung, siehe Kommunalverwaltung
 Kommune (Algerien)
 Kommune (Dänemark)
 Kommune (Grönland) 
 Kommune (Marokko)
 Kommune (Norwegen)

Gesellschaftliche Organisationsformen:
 Kommune (Lebensgemeinschaft)
 Kommune (Mittelalter), organisatorisches Prinzip der Stadt

namentlich, meist als Kurzform:
 Commune insurrectionelle, Rat der Aufständischen 1792, siehe Französische Revolution #Durch Volkserhebung zum Nationalkonvent
 Commune de Paris, Pariser Versammlung aller Distrikte und später Sektionen während der Revolution, siehe Pariser Kommune (1789)
 Commune de Paris, Pariser Gemeinderat während des Aufstands 1871, siehe Pariser Kommune (1871)
 Kommune I (K1), Wohngemeinschaft in Berlin-Friedenau (1967–1969)
 Kommune 2, Wohngemeinschaft in Berlin-Charlottenburg (1967–1968)
 Kommune. Forum für Politik, Ökonomie und Kultur, politische Zeitschrift (1983–2012)

Siehe auch:
 Volkskommune (China)

 Commune, Kommuna (Begriffsklärung)
 Die Kommune, dänisches Filmdrama von Thomas Vinterberg (2016)
 Kommunal (Österreich), Fachzeitschrift für Entscheidungsträger in Gemeinden